Ałan Chugajew (ur. 1989), Алан Анатольевич Хугаев – rosyjski zapaśnik, mistrz olimpijski (2012) i  wicemistrz Europy (2011)
 Ałan Chugajew (ur. 1990), Алан Лаврентьевич Хугаев – rosyjski zapaśnik, wicemistrz Europy (2014)